

Persone
 Phil Mahre, propr. Phillip Ferdinand Mahre (1957) – ex sciatore alpino statunitense, gemello dello sciatore Steve
 Steve Mahre, propr. Steven Irving Mahre (1957) – ex sciatore alpino statunitense

Altro
 Diocesi di Tell-Mahrê – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica